Поротов:
 Поротов, Борис Глебович (род. 1936) — советский пловец в ластах, тренер.
 Поротов, Георгий Германович (1929—1985) — ительменский русский писатель, фольклорист, бард.